Le  Grand Prix moto d'Afrique du Sud 1985 est la première manche du Championnat du monde de vitesse moto 1985. La compétition s'est déroulée du 21 au  sur le Circuit de Kyalami.

C'est la  du Grand Prix moto d'Afrique du Sud.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Afrique du Sud
Afrique du Sud
1985 en Afrique du Sud